Ва́йзе — немецкая фамилия. Известные носители:
 Вайзе, Готтфрид (1921—2000) — унтершарфюрер СС, надзиратель концлагеря Освенцим, военный преступник.
 Вайзе, Губерт (1884—1950) — немецкий лётчик, генерал-полковник Люфтваффе.
 Вайзе, Конрад (род. 1951) — восточно-германский футболист, защитник клуба «Карл Цейсс Йена» и сборной ГДР.
 Вайзе, Мартин (1903—1943) — немецкий политик, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».
 Вайзе, Оттокар — немецкий яхтсмен, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900 года.
 Вайзе, Христиан (1642—1708) — немецкий писатель, поэт, педагог.
 Вайзе, Эберхард (род. 1953) — восточно-германский бобслеист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1984 года.
 Вайзе, Юлиус (1844—1925) — немецкий энтомолог.